Ovunque tu sia – film del 1988
Ovunque tu sia – film del 2008
Ovunque tu sia – singolo di Ultimo